Губкино — название населённых пунктов в России.

 Губкино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Губкино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Губкино — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Губкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Губкино — село в Спасском районе Рязанской области.

См. также 
 Губино
 Губкин
 Губкинский